Green Mountain (« Montagne verte » en anglais) peut désigner :
 Le Green Mountain, un stratovolcan et le point culminant de l'île de l'Ascension ;
 La Green Mountain, une variété de pomme de terre américaine, originaire du Vermont.